Парголовский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая с 1927 по 1930 и с 1936 по 1954 годы.

Административный центр — рабочий посёлок Парголово.

Площадь территории — 2172 км² (по данным 1939 года). Население — 50 736 человек (1949 год; 38 771 чел. в 1926 году, 77 646 чел. в 1939 году, 23 793 чел. в 1945 году; в границах соответствующих лет).

Образование района 
Парголовский район образован 1 августа 1927 года одновременно с образованием Ленинградской области. В состав района была преобразована укрупнённая Парголовская волость. Площадь территории района на момент образования составила 935 км².

Первоначально Парголовский район был включён в состав Ленинградского округа. После ликвидации округов (постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года) район был подчинён непосредственно областным органам.

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 октября 1930 года Парголовский район был упразднён. В состав образованного одновременно Ленинградского Пригородного района были переданы Александровский, Владимиро-Горский, Графско-Дибунский, Коломяжский, Красноостровский (финский), Лахтинский, Левашовский, Мертутский, Муринский, Ново-Алокульский, Парголовский, Перво-Парголовский, Ручьёвский, Юкковский (финский) сельсоветы, в состав Куйвозовского района — Агалатовский, Калголовский, Капитоловский, Лупполовский, Мистоловский, Скотнинский и Вартемягский сельсоветы.

Повторно Парголовский район был образован постановлением Президиума Леноблисполкома от 19 августа 1936 года и постановлением Президиума ВЦИК от 1 октября 1936 года, одновременно с упразднением Ленинградского Пригородного района. В состав района были включены следующие сельсоветы:
 из Ленинградского Пригородного района — Лахтинский, Парголовский, Левашовский и Муринский сельсоветы;
 из Токсовского района — Александровский и Красноостровский сельсоветы.

Административное деление 

После восстановления района в 1936 году в его состав первоначально были включены 6 сельсоветов. Согласно утверждённой Постановлением Президиума ВЦИК от 10 февраля 1938 года новой сети административно-территориального деления, Парголовский район состоял из 5 сельсоветов, так как из Красноостровского сельсовета, расположенного в зоне интенсивного военного строительства, к тому времени было отселено всё гражданское население.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 ноября 1938 года населённые пункты Парголово, Парголово II, Парголово III, Новопарголовская колония, Михайловка, Ивановка, Кабаловка, Старожиловка и Заманиловка объединены в один населённый пункт, который отнесён к категории рабочих посёлков, с присвоением ему наименования — рабочий посёлок Парголово.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 ноября 1938 года селения Лахта и Ольгино объединены в один населённый пункт, который отнесён к категории рабочих посёлков, с присвоением ему наименования — рабочий посёлок Лахтинский; населённые пункты Песочная и Дибуны объединены в один населённый пункт, который отнесён к категории рабочих посёлков, с присвоением ему наименования — рабочий посёлок Песочный.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 года упразднён Токсовский район, его территория была передана в состав Парголовского района. После этого сеть сельсоветов Парголовского района выглядела следующим образом:

Постановлением Президиума Леноблисполкома от 14 апреля 1939 года в рамках ликвидации национальных административных единиц упразднены следующие сельсоветы:
 Лупполовский (присоединён к Левашовскому);
 Мистоловский (присоединён к Муринскому);
 Скотнинский (присоединён к Вартемягскому);
 Кавголовский (присоединён к Вартемягскому);
 Капитоловский (присоединён к Токсовскому, нас. пункт Пуна-Ингари — к Муринскому).
Кроме того, Лесколовский, Куйвозовский, Гарболовский, Лехтусский, Вуолоярвский и Койвукюльский финские сельсоветы были преобразованы в обычные сельсоветы.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 апреля 1941 года Лахтинский сельсовет переименован в Лисьеносовский сельсовет, а Парголовский сельсовет упразднён.

В период Великой Отечественной войны финское и немецкое население Парголовского района в марте 1942 года было переселено в восточные районы СССР. В связи с этим прекратили свою деятельность Александровский, Вуолоярвский, Гарболовский, Койвукюльский, Куйвозовский, Лехтусский сельсоветы. Формально, однако, они были упразднены лишь в начале 50-х годов. Таким образом, после окончания войны в Парголовском районе фактически функционировали лишь шесть сельсоветов — Вартемягский, Левашовский, Лесколовский, Лисьеносовский, Муринский и Токсовский.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 апреля 1948 года посёлок Лисий Нос отнесён к категории рабочих посёлков.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 марта 1950 года рабочие посёлки Лахтинский (с населённым пунктом Конная Лахта) и Лисий Нос (с населёнными пунктами Горская, Дубки, Каупилово, Поляны, Раздельная) выделены из состава Парголовского района и переданы в подчинение Сестрорецкому райсовету.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1950 года посёлок Левашово отнесён к категории рабочих посёлков.

Население 
В районе проживали (1926) 38 771 человек, в том числе в сельской местности — 21 626 чел., из них:
 русские — 9079 чел.
 финны — 11 228 чел.
 эстонцы — 167 чел.
 ижора — 2 чел.

Упразднение района 
Район был упразднён Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 апреля 1954 года. Рабочие посёлки Левашово и Парголово переданы в подчинение Сталинскому райсовету Ленинграда, рабочий посёлок Песочный — в подчинение Сестрорецкому райсовету Ленинграда. Сельсоветы Парголовского района были включены в состав Всеволожского района.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области
Парголово